O termo moleiro pode referir-se a:

Moleiro - antiga profissão ligada à moedura de cereais 
Moleiro - ave também denominada "mandrião"
papagaio-moleiro (Amazona farinosa) - subespécie de papagaio
Moleiro - variedade de feijão

Desambiguação